Toray Pan Pacific Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 22–28 września 2013 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 2 369 400 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Japonii
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)